Niemcy:
 Rosow – część gminy (Ortsteil) Mescherin w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark

Zobacz też:
 Neu Rosow
 Przejście graniczne Rosówek-Rosow
 Rosso
 Rossow